Bij de haard (Alexander Hugo Bakker Korff), een schilderij door Alexander Hugo Bakker Korff
Vrouwen met Vaart, een Belgisch-Nederlands tijdschrift dat van 1949 tot 1987 uitgegeven werd als Bij de Haard